Aszendent steht für:

 Vorfahr, fachsprachlich
 Aszendent (Astrologie), Tierkreiszeichen am Osthorizont
 Aszendent (Linguistik)
 Aszendent (Musik), aufwärts gerichtete Melodik
 Aszendent (Geologie), aufsteigende Wässer

Siehe auch:
 Ascension (Begriffsklärung)